«Жертва» (; ; ; ) — индийский фильм режиссёра Рензила де Сильвы, продюсером которого был Каран Джохар. Мировая премьера состоялась 20 ноября 2009 года. Главные роли сыграли Карина Капур и Саиф Али Кхан. Фильм рассказывает о попытке подпольной организации внушить страх с помощью терроризма в Соединенных Штатах.

«Жертва» был номинирован на Filmfare Awards за лучшую женскую роль и лучший мужской закадровый вокал и одновременно на The Ghanta Awards в категории «худший фильм», «худший режиссёр» и «худшая актриса».

Сюжет 
Молодая преподавательница университета Авантика Ахуджа влюбляется и выходит замуж за обаятельного мусульманина-индийца Эхсаана Кхана. Вместе они переезжают в Америку, где Авантика работает постоянно, и поселяются в мусульманском квартале. На первый взгляд жизнь молодой пары и квартала в целом благополучна, но однажды на пороге дома Авантики появляется молодая мусульманка, утверждающая, что муж намерен её убить. Через некоторое время её действительно убивают, а Авантика понимает, что их мужья — террористы, все женщины здесь — фактически пленницы, и обитатели квартала готовят грандиозный теракт в метро Нью-Йорка. Ей удаётся связаться с индийским журналистом-мусульманином Риязом, чья невеста умерла в одном из терактов, и попросить его о помощи. Однако обратиться в полицию и к спецслужбам, не добыв веских доказательств, Рияз не может. Авантике придётся ему помогать.

В ролях 
 Саиф Али Кхан — Эхсаан Кхан
 Карина Капур — Авантика Ахуджа
 Вивек Оберой — Рияз
 Кирон Кхер — Насрин
 Ом Пури — Брат Джаан

Съёмки 
Съёмки для фильма начались в ноябре 2008 года в Филадельфии и закончились в Бруклине в мае 2009 года. Затраты на фильм составили примерно 500 миллионов рупий (включая затраты на производство, печать и маркетинг).

Музыка 
Музыку к фильму написали Салим Мерчант и Сулейман Мерчант, слова песен — поэт и сценарист Прасун Джоши. Музыкальный альбом к фильму получил положительные отзывы у критиков за мелодичность и хорошо подобранные голоса исполнителей.

Отзывы критиков 
Фильм получил положительные отзывы у критиков за: множество поставленных актуальных вопросов; увлекательность, драматизм, логичность развития сюжета, глубину и оригинальность; направленность на гуманизацию радикально настроенных умов и другое.

Вместе с тем критиками были отмечены и недостатки, к числу которых относятся: чрезмерный и неубедительный героизм Рияза, действующего без связи с полицией; недооценка осведомлённости и профессионализма ФБР, затянутость второй половины фильма; примитивное представление о терроризме и подготовке терактов в сочетании с неправдоподобной эстетикой в кадре.

Прокат и кассовые сборы 
Фильм стал режиссёрским дебютом Рензила де Сильвы, стартовал в прокате 20 ноября и позиционировался как триллер. Он был показан в кинотеатрах США, Великобритании и Австралии, но не имел кассового успеха в международном прокате: в трёх указанных выше странах он получил всего 3,50 кроров, то есть 35 миллионов рупий за первый уикенд. Среди причин такого положения указывались: неготовность зрителей к просмотру серьёзной / напряжённой истории, сравнительно малое количество кинотеатров, участвовавшее в кинопоказе, а также исчерпание бюджета у зрителей для покупки билетов в конце месяца.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма «Жертва».
 

Фильмы на хинди
Фильмы-триллеры Индии
Фильмы Индии 2009 года
Фильмы о терроризме